Boekrejevka (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega

 Boekrejevka (selsovjet Kamysjinski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Boekrejevka (selsovjet Lebjazjenski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Boekrejevka (district Solntsevski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Boekrejevka (district Sjtsjigrovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Boekrejevka (district Timski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Boekrejevka (selsovjet Anufrijevski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Boekrejevka (selsovjet Donski) - dorp in de Russische oblast Koersk

 Boekrejevka (district Kolpnjanski) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Boekrejevka (district Livenski) - posjolok in de Russische oblast Orjol